Катедра „Турски език и литература“ е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Катедрата е основана през 1992 г. Неин ръководител е доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед.

Академичен състав 
През 2022 г. академичният състав на катедра „Турски език и литература“ се състои от 2 хабилитирани преподаватели и 5 нехабилитирани преподаватели.

 Доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед
 Доц. д-р Неврие Ахмедова Чуфадар
 Гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасан
 Гл. ас. д-р Ембие Мехмед Кязимова
 Гл. ас. д-р Мемиш Сюлейман Мердан
 Ст. Преп. д-р Менент Османова Шукриева
 Ст. преп. Бюлент Али Кърджалъ

Източници 

Турски език и литература
Турски език
Турска литература
Основани в България през 1992 година